Sanhe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanhe Xiang (socken i Kina), Zhejiang, 
 Sanhe (socken i Kina, Guangxi, lat 24,36, long 110,33), 
 Sanhe (socken i Kina, Chongqing, lat 30,03, long 108,19), 
 Sanhe (socken i Kina, Hunan, lat 29,36, long 113,25), 
 Sanhe (socken i Kina, Hunan, lat 28,68, long 111,98), 
 Sanhe (socken i Kina, Shandong), 
 Sanhe (socken i Kina, Sichuan, lat 31,82, long 107,34), 
 Sanhe (socken i Kina, Sichuan, lat 30,33, long 102,26), 
 Sanhe (socken i Kina, Sichuan, lat 29,77, long 102,53), 

Robotskapade Kinaförgreningar